Cottrau ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Cottrau (1799–1852), französischer Porträt-, Genre- und Historienmaler
 Giulio Cottrau (1831–1916), italienischer Komponist
 Teodoro Cottrau (1827–1879), italienischer Komponist